Хуа́н Ками́ло Су́ньига Моске́ра (; ) — колумбийский футболист, правый защитник.

Карьера 

Хуан Суньига начал карьеру в клубе «Атлетико Насьональ» в 2002 году. Он выступал в этом клубе 7 лет, проведя 123 матча и забив 9 голов на национальном уровне и 17 игр в южноамериканских турнирах. Трижды Суньига выигрывал с клубом чемпионат Колумбии.

20 июня 2008 года Суньига перешёл в итальянский клуб «Сиена», которому предпочёл аргентинскую «Боку Хуниорс». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. За «Сиену» Суньига провёл 1 сезон, выступив в 29 играх. Удачная игра колумбийца привлекла к нему внимание нескольких ведущих клубов Италии, среди которых были «Ювентус», «Фиорентина», «Лацио», «Дженоа» и «Удинезе».

26 июня 2009 года Суньига перешёл в «Наполи», заключив контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро плюс половина прав на Эммануэле Калайо. 23 августа Суньига дебютировал в составе клуба в матче с «Палермо», заменив Хесуса Датоло. Всего в первом сезоне в клубе он провёл 22 матча, из которых только в 14 выходил в стартовом составе.

В сезоне 2011/12 Суньига вытеснил из основного состава на левом фланге Андреа Доссену и стал одним из ключевых игроков «Наполи». Помимо этого южноамериканец записал в свой актив два красивых мяча, которые он забивал дальними ударами из-за пределов штрафной площади в ворота «Дженоа» и «Ромы».

13 января 2016 года Суньига был отдан в аренду до конца сезона 2015/2016 клубу «Болонья».

16 июля 2016 года было объявлено о переходе Суньиги на правах аренды в «Уотфорд» до конца сезона 2016/2017.

Летом 2018 года Суньига объявил о завершении игровой карьеры.

Международная карьера 
Международную карьеру Суньига начал с молодёжной сборной Колумбии, в составе которой играл на молодёжном чемпионате мира в 2005 году, где колумбийцы дошли до 1/8 финала.

9 марта 2005 года Суньига дебютировал в составе первой сборной в товарищеской игре с США, проигранной 0:3. В 2007 году Суньига выступал со сборной на Кубке Америки, где провёл 1 игру.

4 июля 2014 года Хуан сломал позвонок футболисту сборной Бразилии Неймару.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 61 / забито голов: 1; победы: 31, ничьи: 8, поражения: 22.

Достижения 
Атлетико Насьональ
 Чемпион Колумбии (3): 2005(Ап), 2007(Ап), 2007(Ф)
Наполи
 Обладатель Кубка Италии (2): 2011/12, 2013/14

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Уотфорд»